Составной список, созданный для примерной оценки уровня жизни населения в регионах Пакистана по таким критериям, как доход населения, продолжительность жизни и образование. Статистика начала вестись с 2005 года. По результатам исследования в стране наблюдается очень высокое неравенство по уровню жизни в разных регионах. Если в столице Пакистана, Исламабаде, ИЧР составляет 0.892 (на уровне стран Восточной и Южной Европы), то наименее развитый регион Тхарпаркар с индексом 0.314 ненамного благополучнее, чем самые бедные страны Африки: Нигер и Конго.

Ниже приведён список регионов Пакистана по индексу человеческого развития на 2012 г.

См. также 
 Административное деление Пакистана

Примечания

Источники 
https://web.archive.org/web/20120313161342/http://www.relooney.info/SI_Expeditionary/Pakistan-Economy_104.pdf
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_EN_Complete.pdf

Индекс человеческого развития
Население Пакистана
Списки:Пакистан